Кебкало — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Кебкало Андрій Борисович (нар. 1972) — лікар-хірург, онкохірург. Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
  (нар. 1947) — лікар-педіатр, головний спеціаліст відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України.
 Кебкало Степан Микитович (1922—2007) — радянський та український військовий, гвардії підполковник. Учасник Другої світової війни.
 Кебкало Тамара Григорівна (нар. 1954) —  учена у галузі нейрофізіології та біології, кандидат біологічних наук, доцент. Завідувач кафедри валеології, анатомії та фізіології Переяславського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (1998–2012)
Єврейські прізвища